Der Eindhoven-Marathon (niederländisch: De Lage Landen Marathon Eindhoven) ist ein Marathon in Eindhoven, der seit 1982 alle zwei Jahre und seit 1990 jährlich im Oktober ausgetragen wird. Mit über 1000 Läufern, die das Ziel erreichen, ist er nach dem Rotterdam-Marathon und dem Amsterdam-Marathon der drittgrößte Marathonlauf in den Niederlanden. Im Rahmen der Veranstaltung finden auch eine Marathonstaffel, ein Halbmarathon und ein 6-Kilometer-Lauf sowie ein 3-Kilometer-Lauf für Kinder statt.

Geschichte 

Der Eindhoven-Marathon war bereits zweimal in den Jahren 1959 und 1960 unter dem Namen Lichtstad Marathon veranstaltet worden, 1960 als niederländische Meisterschaft. Damals wurden nur Männer zum Start zugelassen. Die Teilnehmerzahlen bewegten sich zwischen 50 und 60 Läufern. Danach ruhte die Veranstaltung für 22 Jahre.

1982 wurde der Eindhoven-Marathon anlässlich des 750-jährigen Stadtjubiläums wiederbelebt. Frauen durften nun auch starten. Obwohl als einmaliges Ereignis geplant, wurde er in der Folge im zweijährlichen Rhythmus ausgetragen und ab 1990 jedes Jahr. Die Teilnehmerzahlen stiegen kontinuierlich. 2010 kam der Eindhoven-Marathon bereits auf insgesamt etwa 18.500 Teilnehmer in allen Wettbewerben.

In den Jahren 1997 bis 2000 und 2008 wurden die niederländischen Marathon-Meisterschaften im Rahmen des Eindhoven-Marathons ausgetragen.

Strecke 

Die Strecke ist ein flacher, nach den Richtlinien von IAAF und AIMS vermessener Rundkurs durch das Stadtgebiet von Eindhoven.

Der Start ist auf der Emmasingel zu Füßen des Hochhauses De Admirant. Zunächst beschreibt die Strecke einen Bogen durch den nördlichen und westlichen Teil der Stadt entgegen dem Uhrzeigersinn. Nach 14 km wird das Philips Stadion der PSV Eindhoven passiert. Das letzte Viertel besteht aus einer Schleife durch das Stadtzentrum, die über die Tongelresestraat, die Parklaan, die Dommelstraat, den Markt und die Stratumseind führt. Das Ziel befindet sich auf dem Wal in der Nähe des Stadhuis.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 2:05:46 h, Dickson Kiptolo Chumba (KEN), 2012
 Frauen: 2:24:33 h, Georgina Rono (KEN), 2011

Siegerliste 

Quelle für Ergebnisse vor 2006: ARRS, Eindhovens Dagblad

Niederländische Meisterschaften 

Bislang wurden siebenmal die niederländischen Meister im Rahmen des Eindhoven-Marathons ermittelt.

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website (ndl.)
 Offizielle Website (engl.)
 Eindhoven-Marathon auf marathoninfo.free.fr

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in den Niederlanden
Marathon
Gegründet 1982